Amerikai gótika –  Grant Wood festménye
 Amerikai gótika – Gordon Parks ikonikus felvétele